Il doppio del torneo di tennis Western Australian National Panasonic 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Barbara Potter e Sharon Walsh-Pete che hanno battuto in finale Betsy Nagelsen e Candy Reynolds 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Anne Smith (secondo turno)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura-Hayashi (semifinali)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (Campionesse)
 Betsy Nagelsen /  Candy Reynolds (finale)

 Sherry Acker /  Paula Smith (primo turno)
 Leslie Allen /  Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Mary Lou Daniels /  Anne White (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Western Australian National Panasonic 1981